Édouard Philippe byl či je premiérem dvou francouzských vlád:

První vláda Édouarda Philippa (15. května 2017 – 19. června 2017)
Druhá vláda Édouarda Philippa (od 19. června 2017)